Zielonken ist ein deutscher Ortsname:
 Zielonken, 1912 bis 1938 Seelonken, 1938 bis 1945 Ulrichssee, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zielonka (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Zielonken, historischer Name von Grünheyde, 1938 bis 1945 Grünheide, Dorf und Försterei im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Jelonek (Świętajno) im Powiat Olecki bzw. Jelonek (Kruklanki) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen